Sande kan henvise til:

 Tyskland
 Sande, Niedersachsen, en kommune i Niedersachsen, Tyskland
 Sande, Westfalen, et tidligere kommune, som er en del af Paderborn i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

 Norge
 Sande, Møre og Romsdal, en kommmune i Møre og Romsdal fylke
 Sande Church (Sunnmøre), en kirke i Sande municipality i Møre og Romsdal fylke
 Sande, Sogn og Fjordane, by i Gaular Kommune, Sogn og Fjordane fylke
 Sande Church (Gaular), en kirke i Gaular Kommune i Sogn og Fjordane fylke
 Sande, Vest-Agder, en landsby i Farsund Kommune i Vest-Agder fylke
 Sande, Vestfold, en kommmune i Vestfold fylke
 Sande Kirke, Vestfold, en kirke i Sande Kommmune i Vestfold fylke
 Sande Station, en station station i Sande Kommmune i Vestfold fylke